Ritratto femminile è il titolo di numerosi dipinti, tra cui:

Ritratto femminile di Alesso Baldovinetti
Ritratto femminile di Umberto Boccioni (1911)
Ritratto femminile di Robert Campin
Ritratto femminile di Lucas Cranach il Vecchio
Ritratto femminile di Domenico Ghirlandaio
Ritratto femminile di Filippo Lippi
Ritratto femminile di Antonio o Piero del Pollaiolo (Berlino)
Ritratto femminile di Antonio o Piero del Pollaiolo (Boston)
Ritratto femminile di Antonio o Piero del Pollaiolo (Firenze)
Ritratto femminile di Antonio o Piero del Pollaiolo (Milano)
Ritratto femminile di Antonio o Piero del Pollaiolo (New York)
Ritratto femminile di Raffaello (noto anche come La muta)
Ritratto femminile di Antonio del Pollaiolo (Museo Poldi Pezzoli)